Agematsu puede referirse a:
 Agematsu. Una localidad de Japón.
 (2470) Agematsu. Un asteroide del cinturón de asteroides.